NEAT kan syfta på:

 NEAT – ett samarbete mellan Rymdbolaget och Försvarets materielverk , se North European Aerospace Test range
 NEAT – ett projekt av Jet Propulsion Laboratory i samarbete med NASA och US Air Force, se Near Earth Asteroid Tracking
 NEAT – de aktiviteter vilka inte hör till fysisk träning, se Non-exercise activity thermogenesis
 NEAT (tyska: Neue Eisenbahn-Alpentransversale; franska: Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, NLFA; italienska: Nuova ferrovia transalpina, NFTA; rätoromanska: Nova lingia da viafier tras las Alps, NVTA) – ett schweiziskt järnvägsprojekt, se NEAT (järnvägsprojekt)